Vincenzo – nome proprio di persona italiano maschile
 Vincenzo –  politico romano dell'Impero romano d'Occidente
 Vincenzo – nobile famiglia siciliana che si vuole originaria di Spagna
 Vincenzo – drama coreano trasmesso su tvN nel 2021